В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (півфінал)
  Міма Яушовець (півфінал)
  Венді Тернбулл (фінал)

 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions